Хендрик Герардус Йозеф (Йоп) Зутемелк (; род. , Рейпветеринг, Южная Голландия) — нидерландский шоссейный велогонщик, победитель Тур де Франс и Вуэльты Испании. Также является олимпийским чемпионом 1968 года в командной гонке с раздельным стартом.

Биография 
Йоп Зутемелк родился в семье фермера, и учился на плотника. В детстве он занимался конькобежным спортом, а в велоспорт перешёл только в 17 лет. Начав выступать за лейденскую любительскую команду, он сразу стал побеждать на значимых молодёжных гонках. На Олимпиаде в Мехико Зутемелк в составе нидерландской четвёрки стал олимпийским чемпионов в гонке с раздельным стартом. В 1970 году он перешёл в профессионалы и сразу занял второе место на Тур де Франс, уступив только Эдди Мерксу. В 1974 и 1975 годах Зутемелк выигрывал Париж — Ницца (дважды) и Тур Романдии, после чего на одной из французских гонок столкнулся с машиной и проломил череп. Он пропустил Тур 1974, но в следующем сезоне вернулся и взял снова Париж — Ницца, а также Тур Нидерландов.

Голландец ещё не раз выигрывал подобные многодневки и классики, но супермногодневки ему долго не покорялись. Он 16 раз стартовал на Тур де Франс и всегда финишировал, причем первые 12 гонок неизменно в первой восьмёрке. Зутемелк претендовал бы на титул главного неудачника Тура (6 вторых мест), если бы не победа в 1980 году. Её весомость была несколько снижена из-за схода Бернара Ино, победителя остальных Туров в 1978—1982 годах. Годом ранее главной победы в своей карьере Зутемелк выиграл Вуэльту Испании. После 1982 года он уже не мог включиться в борьбу за победу на Тур де Франс, но продолжал выигрывать гонки второго эшелона. В 1985 году нидерландец стал старейшим чемпионом мира, выиграв «золото» в 38 лет. Через 2 года он победил на Амстел Голд Рейс и после окончания сезона завершил карьеру. Йоп трижды был пойман на допинге, в 1977, 1979 и 1983 годах, первый два раза — на Тур де Франс.

Зутемелк признавался лучшим спортсменом страны в 1980 и 1985 годах, ещё 9 раз (рекорд) он становился лучшим велогонщиком Нидерландов. Голландец женился на француженке Франсуазе Дюшоссуа, дочери директора Тур де Франс. После завершения карьеры Йопа они жили в Мо, где Зутемелк владел гостиницей. Их сын, Карл, стал маунтинбайкером и выигрывал чемпионат Франции. С 1984 года Йоп выступал за «Rabobank», где продолжал работать спортивным директором после завершения карьеры до 2006 года. В родном городе Зутемелка Рейпветеринге установлена его статуя, там же проводится любительская гонка Классика Йопа Зутемелка.

Главные победы 

1968
  Командная гонка с раздельным стартом на Олимпиаде в Мехико

1969
 Тур де л'Авенир

1971
  Горный зачёт и 16-й этап Вуэльты Испании
  Чемпионат Нидерландов

1973
  Комбинированный зачёт, пролог и 4-й этап Тур де Франс
  Чемпионат Нидерландов
 Париж — Ницца
 Тур Романдии

1975
 11-й этап Тур де Франс
 Париж — Ницца
 Тур Нидерландов

1976
 9-й, 10-й и 20-й этапы Тур де Франс
 Флеш Валонь

1977
 Париж — Тур

1978
 14-й этап Тур де Франс

1979
 18-й этап Тур де Франс
  Общий зачёт, пролог и 8-й Б этап Вуэльты Испании
 Париж — Ницца
 Париж — Тур
 Критериум Интернасьональ

1980
  Общий зачёт, 11-й и 20-й этапы Тур де Франс

1982
 Гран-при Эдди Меркса

1985
  Чемпионат мира
 Тиррено — Адриатико
 Венендал — Венендал

1987
 Амстел Голд Рейс

Результаты на супермногодневках

Примечания

Ссылки 
 Профиль на cyclingarchives.com
 

Велогонщики Нидерландов
Победители Тур де Франс
Победители Вуэльты Испании
Чемпионы мира по шоссейным велогонкам
Олимпийские чемпионы от Нидерландов
Олимпийские чемпионы по шоссейным велогонкам
Чемпионы летних Олимпийских игр 1968 года
Велогонщики на летних Олимпийских играх 1968 года